Osoby o nazwisku Kniaziew:
 Andriej Kniaziew (Kniaź) – wokalista rosyjskiego zespołu muzycznego Korol i Szut
 Filipp Kniaziew – radziecki polityk
 Iwan Kniaziew – rosyjski piłkarz
 Jewgienij Kniaziew - gitarzysta rosyjskiego zespołu muzycznego Arkona
 Kiriłł Kniaziew – rosyjski hokeista
 Laurenty (Kniaziew) – biskup i święty prawosławny
 Leonid Kniaziew – działacz państwowy Imperium Rosyjskiego
 Ołeksandr Kniaziew – ukraiński piłkarz